Alice Verne-Bredt (1864-1958), pédagogue, pianiste et compositrice britannique d’origine allemande
 Ferdinand Max Bredt (1860-1921), est un artiste peintre allemand
 Irene Sänger-Bredt (1911-1983), mathématicienne et physicienne allemande
 Johann Viktor Bredt (1879-1940), homme politique allemand
 Julius Bredt (1855-1937), chimiste allemand

Articles connexes